Alex Iwobi – calciatore nigeriano con cittadinanza inglese
 Toni Iwobi – politico italiano di origine nigeriana